Le tournoi de tennis de Hong Kong est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1980 se dispute du 3 au .

Wendy Turnbull remporte le simple dames. En finale, elle bat Marcie Louie, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Wendy Turnbull et Sharon Walsh.

Résultats en simple

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hong Kong
 Saison 1980 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1980
Hong Kong
1980 à Hong Kong
Sport en novembre 1980